«Убить Боба» (, 2009) — американский полнометражный анимационный фильм режиссёра Джеффа Лью.

Фильму предшествовали два короткометражных мультфильма — The Killer Bean: The Interrogation (1996) и Killer Bean 2: The Party (2000).

Сюжет 
Киллер Боб — самый безжалостный, отчаянный и ослепительный наёмный убийца из всех, когда-либо живших в Бобтауне! С невероятным вооружённым артистизмом и ошеломляющим военным мастерством Киллер Боб атакует убежище бандитов. Главарь банды, Каппучино, испуганный нападением на своё прибежище, жаждет возмездия.

Детектив Кромвелл, уставший от Каппучино, стоит перед тяжелым выбором — задержать Киллер Боба или одобрить его незаконную деятельность. Киллер Бобу не нужны друзья, а вскоре он понимает, что их у него и нет, когда узнаёт, что агентство, на которое он работает, заказало его убийство.

Роли озвучивали 
 Вегас Е. Трип — Киллер Боб
 Брайан Сешн — Детектив Кромвелл 
 Мэттью Тайлер — Капучино
 Дэвид Гилметт — «Голос»
Станислав Тикунов — Русский дубляж

Релиз 

Премьерный показ фильма состоялся — 24 июня 2009 года.

Релиз на DVD — 13 августа 2009, «Columbia/Sony»

Ссылки 
 Официальный ютуб канал «Убить Боба»

Фильмы-боевики США
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Полнометражные мультфильмы
Кинокомедии США
Кинокомедии 2009 года
Детективные фильмы США
Фильмы на английском языке